Federico Guillermo Carlos José Luis Jorge de Sajonia-Altemburgo (Hildburghausen, 4 de octubre de 1801-Altenburg, 1 de julio de 1870) fue un príncipe de la casa de Sajonia-Altemburgo.

Biografía 
Federico era hijo del duque Federico de Sajonia-Altemburgo (desde 1826 duque de Sajonia-Altenburgo) y su esposa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz (1769-1818), hija del duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz. Para distinguirlo de su padre del mismo nombre, a menudo se le llamaba el Joven. Era hermano de los duques José y Jorge de Sajonia-Altenburgo y la reina Teresa de Baviera, con quienes fue criado juntos. Desde 1816 fue educado con su hermano Eduardo en el Instituto Fellenberg en Hofwil, Suiza.

El 25 de junio de 1834, Frederick se comprometió en Londres con Lady Maria Alathea Beatrice Talbot (1815-1858), hija de John Talbot,, conde de Shrewsbury. La ceremonia fue organizada por la reina Adelaida, que, al igual que Federico, también provenía del sur de Turingia, en presencia de numerosos miembros de la alta nobleza europea. Luis I de Baviera, cuñado del novio, elevó a la dama católica María Alathea al rango principesco para este fin con el título"Durchlaucht"como "Princesa de Baviera". Sin embargo, no hubo matrimonio. Federico permaneció soltero y Mary Talbot se casó con el príncipe Filippo Andrea Doria-Pamfili-Landi (1813-1876) en 1839.

Después de que la corte ducal se trasladó de Hildburghausen a Altenburgo en 1826, Frederick, su hermano Jorge y su hermana Carlota, que vivía separada de su marido, permanecieron en Hildburghausen hasta 1849, donde vivió en la llamada casa Bechmann en Hildburghausen, y luego se trasladó al castillo de Hummelshain. Aunque fue nombrado capitán en 1826, el príncipe siguió siendo un ciudadano privado dedicado al cuidado de los pobres. Federico está enterrado en la tumba del príncipe de Altenburgo.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos